МЕШ, Mesh, MASH, або M*A*S*H може стосуватись:

Військова справа 
 Мобільний армійський хірургічний шпиталь () — медичний підрозділ  Армії США, що працює як повністю функціональний госпіталь у зоні бойових операцій.

Медіа 
 M*A*S*H — американський фільм 1970 року, який став базою для однойменного серіалу.
 M*A*S*H — американський телесеріал, створений за мотивами роману Річарда Хукера «MASH: A Novel About Three Army Doctors» (1968), серії оповідань та повнометражного фільму «M*A*S*H» (1970).

Інше 
Меш (шкала) — позасистемна шкала та одиниця для сіток із дроту.